Камінь — тверда гірська порода чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків
 Камінь — одиниця маси сипучих речовин і штучних товарів у роздрібній торгівлі ВКЛ і Речі Посполитої
 Коштовний камінь
 Млиновий камінь — те саме, що й жорно
 Винний камінь — вжиткова назва гідротартрату калію
 Зубний камінь — затверділий зубний наліт
 Пекельний камінь — вжиткова назва ляпісу, твердої суміші нітрату срібла (I) й нітрату калію
 Камінь (конкремент) — тверде утворення в порожнистому органі чи протоці
 Камінь-ножиці-папір — спосіб жеребкування
  — деталь годинникових механізмів і кварцових годинників, виконана з корунду.

Топоніми

Камінь — село, Берестейська область, Пінський район

Камінь (Камень) — село, Люблінське воєводство, Холмський повіт

Камінь () — згаслий стратовулкан, Східний вулканічний пояс півострова Камчатка
 Камінь () — гора в Красноярському краю, найвища точка плато Путорана

Села:
 Камінь — Житомирська область, Коростенський район
 Камінь — Житомирська область, Житомирський район
 Камінь — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Камінь — Сумська область, Кролевецький район
 Камінь — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

Див. також 
 Камінь-Каширський
 Камінь-Краєнський
 Камінь-Поморський